Kolossowka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Kolossowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (ehemals Willgaiten und Wiekau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Kolossowka (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Kolossowka (Lipezk, Ismalkowski), Dorf im Ismalkowski rajon, Oblast Lipezk
 Kolossowka (Lipezk, Jelezki), Dorf im Jelezki rajon, Oblast Lipezk
 Kolossowka (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Kolossowka (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Kolossowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Kolossowka (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan